Liste des 221 communes de la province de Gérone en Catalogne (Espagne)

Cartes

Liste

Notes et références

Voir aussi

Sources 
 Statistiques de population sur le site idescat.cat
 Instituto Nacional de Estadistica

Articles connexes 
 Liste des communes de Catalogne
 Liste des communes d'Espagne

Gerone
Commune